Croce steht für:

 Croce, französische Gemeinde auf Korsika

Croce oder Crocé ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Della Croce di Dojola (* 1943), italienische Diplomatin
 Baldassare Croce (1558–1628), italienischer Maler
 Bartolomeo Giuseppe Stoffella dalla Croce (1799–1833), österreichischer Archäologe
 Benedetto Croce (1866–1952), italienischer Philosoph und Historiker
 Bernard Crocé-Spinelli (1871–1932), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Bernardino della Croce (1502–1568), Schweizer Sekretär des Kardinals Alessandro Farnese, Bischof von Como

 Clemens Evangelist della Croce (1782–1823), deutscher Maler
 Daniele Croce (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Croce (1557–1609), italienischer Komponist
 Giovanni Andrea della Croce (1514–1575), venezianischer Chirurg
 Isidoro Croce (1892–1966), Abt von Santa Maria di Grottaferrata
 Jim Croce (1943–1973), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Johann Nepomuk della Croce (1736–1819), italienischer Maler
 Joseph Crocé-Spinelli (1845–1875), französischer Erfinder und Ballonpionier
 Karl Klemens della Croce (1816–1891), deutscher Maler
 Pietro Croce (1920–2006), italienischer Mikrobiologe, Pathologe und Medizinautor

Siehe auch:
 Croze (Begriffsklärung)